La Serie A2 1999-2000 è stata la 16ª edizione di questo torneo, il secondo livello del campionato italiano di pallanuoto maschile.
Rari Nantes Bogliasco e Telimar Palermo hanno ottenuto la promozione in Serie A1 arrivando entrambe alla gara 3 dei Play-off.

Classifiche finali

Girone Nord

Girone Sud

Play Off

Verdetti
 RN Bogliasco e Telimar Palermo promosse in Serie A1
 Bergamo e Carabinieri retrocesse in Serie B

Bibliografia

Voci correlate
Serie A1 1999-2000

Collegamenti esterni

Sport acquatici nel 1999
Sport acquatici nel 2000
Edizioni del campionato italiano maschile di pallanuoto